Snowville kan syfta på:

 Snowville, Utah
 Snowville, Virginia